Ниже представлен список станций MBTA. Этот список включает в себя все станции метро, легкорельсового транспорта, а также скоростного автобусного транспорта, открытые в Бостонском метрополитене в настоящее время. Все станции принадлежат Транспортному управлению залива Массачусетс (MBTA). В данное время работают 146 станций на 5 линиях, многие из которых расположены в районе Большого Бостона. Станции Бойлстон и Парк-стрит, которые открылись в 1897 году, были первыми станциями метро в Соединенных Штатах Америки.

Основное

Станции

Планируемые станции

См. также 

 Список метрополитенов

Ссылки 
 Официальный сайт MBTA

Примечания 

Бостон
Станции
Транспорт Бостона
Списки:Транспорт в США